

Događaji

Rođenja

Smrti  
Aristotel, grčki filozof